Mevius ist der Familienname folgender Personen:

 Apollon Fjodorowitsch Mevius (1820–1898), russischer Bergbauingenieur, Metallurg und Hochschullehrer
 David Mevius (1609–1670), deutscher Jurist und Diplomat
 Friedrich Mevius (1576–1636), deutscher Jurist und Hochschullehrer, Vater von David Mevius
 Hermann Mevius (1820–1864), deutscher Landschafts- und Marinemaler der Düsseldorfer Schule
 Thomas Mevius (1524–1580), deutscher Jurist und Hochschullehrer, Vater von Friedrich Mevius
Walter Mevius (1893–1975), deutscher Biologe

Mevius ist der Gentilname von:

 Marcus Mevius Capriolus, römischer Offizier (Kaiserzeit)